Ernst Friedrich Körting ist der Name folgender Personen

* Ernst Friedrich Körting (Geistlicher), deutscher Geistlicher 
 Ernst Friedrich Körting (Techniker) (1803–1882), deutscher Kaufmann, Gastechniker und Manager